Auchtgraben ist ein Gewässernamen:

 Auchtgraben (Hochwiesgraben), rechter Oberlauf des Hochwiesgrabens (zur Sulzach) nach Bernhardswend (Stadt Dinkelsbühl), Landkreis Ansbach, Bayern
 Auchtgraben (Höllbach), linker Zufluss des dort noch Braunbach genannten Höllbach (zur  Rotach) nach Unterbronnen, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Auchtgraben (Schlierbach), rechter Zufluss des Schlierbachs (zur Schneidheimer Sechta) in Bleichroden (Gemeinde Tannhausen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Auchtbach